А́бан — река в Красноярском крае России. Правый приток реки Усолки (бассейн Ангары).

Длина реки — 151 км. Площадь бассейна — 1970 км².

На реке расположены населённые пункты: Сенное, Петропавловка, Абан, Воробьёвка, Никольск, Суздалево, Самойловка.

Притоки 
(км от устья)

 Дощеной (пр)
 Ваняшинка (пр)
 28 км: Чуначик (лв)
 35 км: Налим (лв)
 49 км: Ширгашет (пр)
 61 км: Ломовая (пр)
 76 км: Мана (лв)
 84 км: Пинтишет (пр)
 Киска (пр)
 109 км: Канарайчик (пр)
 124 км: Татанчик (лв)
 131 км: река без названия (пр)
 Захаровка (лв)
 137 км: Михайловка (лв)

Примечания 

Бассейн Тасеевой
Реки Дзержинского района Красноярского края
Реки Абанского района